Адутишкис () — литовский топоним:
 Адутишкис — село в Литве.
 Адутишкис — литовскоязычное название платформы Годутишки Белорусской железной дороги, употреблявшееся до 2000 года.